Август Роденберг - спортсмен, срібний призер з перетягування канату на літніх Олімпійських іграх 1904 р.
 Міхаель Роденберг - німецький клавішник і музичний продюсер